Dit artikel bevat een lijst van vlaggen van Finse deelgebieden. Finland bestond tussen 1997 en 2009 uit vijf provincies op het vasteland en de autonome provincie Åland, waarvan de bevolking voornamelijk uit Zweedstalige Finnen bestaat.

Provincievlaggen

Zie ook
 Finland
 Provincies van Finland

 
Finland
vlaggen en deelgebieden